Zademack ist der Familienname folgender Personen:

Paul Zademack (1837–1893), deutscher Theaterschauspieler 
Siegfried Zademack (* 1952), deutscher Maler